De Interwetten European Darts Open 2022 was het vijfde Europese Tour evenement van de PDC Pro Tour 2022. Het toernooi werd gehouden van 6 tot en met 8 mei in Leverkusen.

Prijzengeld 
Het totale prijzengeld voor dit European Tour evenement bedroeg dit jaar £ 140.000.

Het prijzengeld telde mee voor de PDC Order of Merit, de Pro Tour Order of Merit en de European Tour Order of Merit. Als een geplaatste (top 16) speler in de tweede ronde werd uitgeschakeld kreeg hij wel het prijzengeld van £ 2.000, maar telde dat niet mee voor de Orders of Merit, zelfs niet voor de European Tour Order of Merit.

Gekwalificeerde spelers
De 16 beste deelnemers van de PDC ProTour Order of Merit op 16 maart 2022 kwalificeerden zich automatisch voor het evenement en werden geplaatst in de tweede ronde.

De overige 32 plaatsen gingen naar spelers van zes kwalificatie-evenementen: 24 van de Tour Card Holder Qualifiers (gehouden op 18 maart 2022), twee van de Associate Member Qualifiers (gehouden op 22 april 2022), de twee hoogst gerangschikte Duitse spelers uit de ProTour, twee van de Host Nation Qualifiers (gehouden op 22 april 2022), één van de Nordic & Baltic Associate Member Qualifiers (gehouden op 19 februari 2022) en één van de East European Associate Member Qualifiers (gehouden op 6 maart 2022).

Danny Baggish trok zich terug voor de start van het toernooi vanwege persoonlijke redenen. Zijn tegenstander Karel Sedláček ontving een bye naar de tweede ronde.

Dimitri Van den Bergh ontving een bye naar de finale, nadat James Wade zich vanwege ziekte afmeldde voor de halve finale.

De volgende spelers namen deel aan het toernooi:

Schema

Darts in 2022
PDC Pro Tour
Dartswedstrijd in Duitsland
Sportevenement in Noordrijn-Westfalen
Sport in Leverkusen